Dziwisz − polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 1283 osóby.

Osoby noszące nazwisko Dziwisz:
 Augustyn Dziwisz (1918-1982) – polski piłkarz
 Karol Dziwisz (1911-1982) – polski piłkarz
 Stanisław Dziwisz (ur. 1939) – polski biskup rzymskokatolicki

Przypisy